Lijn 3 is een metrolijn van de metro van Busan met een trajectlengte van 18,1 km. De lijn telt 17 stations. De kleur van de lijn is bruin.

In 1997 werd met de aanleg begonnen. Met enige vertraging werd de lijn in 2005 geopend. In de oorspronkelijke plannen werd uitgegaan van een uitbreiding van de lijn vanaf station Minam; daar is van afgezien en er is gekozen voor de aanleg van een afzonderlijke richting het oosten, de in maart 2011 geopende Lijn 4.

Metrostations 

Metro van Busan
Busan 3